MZA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Muzaffarnagar (India)